Алексей Анатольевич Медведев (13 января 1982, Пенза) — российский хоккеист, нападающий.

Биография 
Воспитанник пензенского хоккея. Начал карьеру в 2001 году в составе «Северстали», выступая до этого за фарм-клуб родного «Дизелиста». Перед началом сезона 2001/02 перешёл в состав ХК «Липецк», где в 66 матчах набрал 33 (11+22) очка. Сезон 2002/03 начал в кемеровской] «Энергии», однако после 17 проведённых матчей подписал контракт с тюменским «Газовиком», где за остаток сезона набрал 22 (10+12) очка в 42 матчах.

В 2003 году заключил соглашение с новокузнецким «Металлургом», где за 4 проведённых сезона стал одним из лидеров, набрав 90 (39+51) очков в 221 матче. Перед началом сезона 2007/08 стал игроком уфимского «Салавата Юлаева», где в том же году впервые в своей карьере стал победителем российского первенства, 2 года спустя прибавив к этому бронзовые награды Континентальной хоккейной лиги. Всего в составе клуба провёл 189 матчей, в которых набрал 59 (23+36) очков.

15 сентября 2010 года подписал контракт с московским «Динамо», в составе которого провёл 35 матчей и набрал 8 (4+4) очков, после чего перед самым началом плей-офф перешёл в новосибирскую «Сибирь». 14 июня 2011 года принял решение вернуться в Новокузнецк, заключив однолетнее соглашение с клубом.

Достижения 
 Чемпион России 2008.
 Бронзовый призёр КХЛ 2010.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 1 февраля 2012 года

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Энергия» Кемерово
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Югра»